Nodosaurus er en slægt af planteædende dinosaurer af ordenen Ornithischia. Eksemplarer heraf er fundet i det nuværende Nordamerika. Ryggen var dækket af et bøjeligt benpanser, men de kendte eksemplarer af denne slægt var ikke udstyret med en halekølle.

Det eksakte slægtskab med andre dinosaurer har været omstridt, men i kladogrammet nedenfor ses en klassifikation fra 2011 foretaget af Richard S. Thompson, Jolyon C. Parish, Susannah C. R. Maidment og Paul M. Barrett.

Noter

Dinosaurer